

Cinema 
 C'est la vie – film del 2001
C'est la vie - Prendila come viene (Le sens de la fête) – film del 2017 diretto da Éric Toledano e Olivier Nakache

Musica 
 C'est la vie – gruppo musicale ungherese
 C'est la vie – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1977
 C'est la vie – singolo delle Trix del 1981
 C'est la vie – singolo di Robbie Nevil del 1986
 C'est la vie (Paryż z pocztówki) – singolo di Andrzej Zaucha del 1987
 C'est la vie – singolo delle B*Witched del 1998
 C'est la vie – album delle C'est la vie del 1998
 C'est la vie – album dei Celtas Cortos del 2003
 C'est la vie – album di Martin Solveig del 2008
 C'est la vie – singolo di Martin Solveig del 2008
 C'est la vie – album di Khaled del 2012
 C'est la vie – singolo di Khaled del 2012
 C'est la vie – singolo di Gotthard
 C'est la vie – singolo degli Stereophonics del 2015
 C'est la vie – singolo di Gilli con la partecipazione di MellemFingaMuzik del 2015
 C'est la vie – singolo di Achille Lauro del 2019
 C'est la vie – singolo di TY1 del 2019

Televisione 
 C'est la vie – programma televisivo italiano degli anni ottanta